Francisco Jacinto (en italiano: Francesco Giacinto di Savoia; 14 de septiembre de 1632 - 4 de octubre de 1638) fue Duque de Saboya desde 1637 hasta 1638 bajo regencia de su madre Cristina de Francia. Fue también Marqués de Saluzzo, y conde de Aosta, Moriana y Niza. También fue conocido como la «Flor del Paraíso» (en francés: “Fleur de Paradis”). 

Los estados de Saboya eran entonces el campo de batalla entre Francia y España : la Guerra de los Treinta Años estaba en su apogeo . María Cristina se apoyó en la corona francesa, también bajo la presión ejercida por el cardenal Richelieu a través de su ministro Michel Particelli d'Héméry . Las tropas francesas, sin embargo, pronto resultaron insuficientes para salvar la ciudad de Vercelli , sitiada por las tropas españolas estacionadas en el área de Milán, que se vio obligada a capitular.

Francesco Giacinto, nombrado Príncipe de Piamonte, residió en el castillo de Valentino en esos años turbulentos . Con mala salud, pudo mantener este título durante solo once meses. El 14 de septiembre de 1638, el niño duque se acostó preso de un repentino ataque de fiebre. El 4 de octubre última consulta de los médicos: Cristina ordenó convocar el consejo de los grandes de la corona, pero cuando llegaron al castillo de Valentino, Francesco Giacinto ya estaba muerto. La necropsia encontró que:

"Todas las partes del cuerpo del príncipe estaban defectuosas, fuera del cerebro"

Francesco Giacinto había muerto a las tres de la mañana. Al día siguiente, sobre una camilla blanca, el cuerpo del heredero de Saboya fue transportado a la Catedral de Turín para el funeral. Sus últimos actos fueron señalados por Luigi Cibrario :

««Llevado por el mal, le dijo a Carlo Emanuele, su hermano menor: Toma la corona, que he terminado de reinar.
Al morir, pidió el crucifijo: después de haberlo besado terminó su vida con estas palabras: "Ahora estoy feliz de morir". Durante su enfermedad fue confirmado por el nuncio Gaffarelli, y le llevaron a besar la distinguida reliquia de las SS. Sudario del abad Escoto, primer limosnero, acompañado del nuncio y el arzobispo "».

( Historia de Turín, 1846 )

La tumba de Francesco Giacinto en la Sacra di San Michele
Desde 1836 el cuerpo está enterrado en la Sacra di San Michele , donde hoy descansa en un sarcófago de piedra en el centro del antiguo coro de la Iglesia.

Cuando sucedió a su padre, Francisco sólo tenía 5 años, por lo que su madre gobernaba como regente.

Pero tan solo un año después enfermó y murió en el Castillo de Valentino de Turín, y fue sucedido por su hermano Carlos Manuel II de Saboya.

Antepasados 

<center>

Duques de Saboya del siglo XVII
Grandes maestres de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Grandes maestres de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Nacidos en Turín
Fallecidos en Turín